Первый дивизион Профессиональной лиги 2012/2013 — 4-й сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 1 сентября 2012 года и закончился 16 июня 2014 года.

Группа A

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Группа B

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  

2012/2013
Италия
Футбол в Италии в 2012 году
Футбол в Италии в 2013 году